Jämtland este un comitat din Suedia. Reședința sa este orașul Östersund.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Jämtlands län este compus din următoarele comune:
 Berg (7.418 loc.)
 Bräcke (6.900 loc.)
 Härjedalen (10.482 loc.)
 Krokom (14.486 loc.)
 Ragunda (5.594 loc.)
 Strömsund (12.286 loc.)
 Åre (10.156 loc.)
 Östersund (59.262 loc.)

Referințe 

Län în Suedia